Рёмер ( — «римлянин») — старинная ратуша во Франкфурте-на-Майне. Уже более 600 лет здание с примечательным ступенчатым фронтоном является символом города. Название зданию ратуши дало среднее из трёх ранее самостоятельных строений, которое носит название «Дом у римлянина» (). Происхождение названия центрального здания остаётся туманным, несмотря на то, что на основании исторических исследований выдвигалось много различных, часто противоречащих друг другу версий. А «Рёмер» тем не менее уже многие столетия означает для Франкфурта-на-Майне комплекс зданий ратуши.

В XIV веке городской управе потребовалось новое помещение, и городские власти выкупили 11 марта 1405 года два представительных городских жилых дома в центре города, носивших имена «Дом у римлянина» и «Дом у золотого лебедя», за 800 гульденов с предоставлением владельцам пожизненной ренты в размере 65 гульденов в год. После последовавшей за покупкой перестройки зданий в ратуше появился большой Императорский зал и специальная комната для выборов императора, украшенная фресками с изображением гербов и портретами представителей различных сословий. Со временем к двум домам, положившим начало комплекса ратуши, городские власти стали постепенно присоединять близлежащие здания.

Золотой буллой императора Карла IV Франкфурт был узаконен в качестве места проведения выборов императоров Священной Римской империи. Служивший в течение нескольких столетий начиная со Средних веков и вплоть до ликвидации Священной Римской империи немецкой нации в 1806 году местом проведения коронации германских королей и императоров, Рёмер занимает достойное место в истории Германии. В здании франкфуртской ратуши часто заседал и рейхстаг. Ратуша также использовалась для нужд франкфуртской ярмарки. Рёмер получил многочисленные повреждения во Вторую мировую войну и был отреставрирован в послевоенное время. Несмотря на современное внутреннее убранство ратуши, Рёмер относится к числу наиболее значимых готических строений светского назначения.

Примечания

Литература 
 
 Architekten- & Ingenieur-Verein (Hrsg.): Frankfurt am Main und seine Bauten. Selbstverlag des Vereins, Frankfurt am Main 1886, стр. 28-33, 58 & 59, 65 & 67
 Otto Donner-von-Richter: Die Maler-Familie Fyoll und der Römerbau. In: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. K. Th. Völckers Verlag, Frankfurt am Main 1896
 Georg Hartmann, Fried Lübbecke: Alt-Frankfurt. Ein Vermächtnis. Verlag Sauer und Auvermann, Glashütten 1971
 Gustav Ide: Der Führer durch den Römer. Leo Heß, Frankfurt am Main 1938
 Hermann Meinert, Theo Derlam: Das Frankfurter Rathaus. Seine Geschichte und sein Wiederaufbau. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1952
 Hans Pehl: Kaiser und Könige im Römer. Das Frankfurter Rathaus und seine Umgebung. Verlag Josef Knecht, Frankfurt 1980, ISBN 3-7820-0455-8
 Walter Sage: Das Bürgerhaus in Frankfurt a. M. bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Wasmuth, Tübingen 1959, стр. 27 & 28, 93 — 99, 104
 Hermann Traut: Der Römer und die neuen Rathausbauten zu Frankfurt a. M.. 3. Auflage. Römerverlag, Frankfurt am Main 1924
 Carl Wolff, Rudolf Jung: Die Baudenkmäler von Frankfurt am Main — том 2, Weltliche Bauten. Selbstverlag/Völcker, Frankfurt am Main 1898, стр. 131—258
 Werner Wolf-Holzäpfel: Der Architekt Max Meckel (1847—1910). Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg 2000, стр. 129—146

Ссылки 
 Круговая панорама с видом Рёмера

Здания и сооружения Франкфурта-на-Майне
Достопримечательности Франкфурта-на-Майне
Франкфурт-на-Майне
Ратуши, построенные в XV веке
Готическая архитектура Германии
Священная Римская империя
Воссозданные здания и сооружения Германии